

Nom de famille 

 Edmund Allenby (1861-1936), militaire britannique ;
 Michael Allenby (1931-2014), personnalité politique britannique ;
 Kate Allenby (1974-), pentathlonienne britannique.

Prénom

Toponyme 

 Formation d'Allenby, formation géologique éocène canadienne en Colombie-Britannique ;
 Pont Allenby, pont séparant la Cisjordanie et la Jordanie.

Autre 
 Plan Allenby (1918), plan d'attaque de la bataille de Megiddo